Лас Синко Крусес има више значења:

 Лас Синко Крусес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Синко Крусес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику